Cryptobranchia alba är en snäckart som beskrevs av Dall 1869. Cryptobranchia alba ingår i släktet Cryptobranchia och familjen Lepetidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
alba